Ильинцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ильинцы — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Украина 
 Ильинцы — город в Ильинецком районе Винницкой области.
 Ильинцы — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.
 Ильинцы — покинутое село в Иванковском районе Киевской области.
 Ильинцы — село в Борзнянском районе Черниговской области.